Jarek steht für:

 Jarek, deutsche Bezeichnung für die serbische Gemeinde Bački Jarak
 eine Kurzform des polnischen Vornamens Jarosław, siehe Jaroslav

Jarek  ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Jarek (1935–2017), polnischer Fußballspieler